Крипяке́вич () — украинская фамилия. Известные носители:

 Крипякевич, Иван Петрович (1886—1967) — советский и украинский историк.
 Крипякевич, Пётр-Богдан Иванович (1923—1980) — советский химик, сын Ивана Крипякевича.